En Pologne, Nowy Staw est le nom : 

 de la gmina de Nowy Staw, dans le powiat de Malbork, dans la voïvodie de Poméranie
 de la ville de Nowy Staw, chef-lieu de cette gmina
 du village de Nowy Staw, dans la voïvodie de Lublin
 du village de Nowy Staw, dans la voïvodie de Sainte-Croix